Соревнования в парном катание фигурному катанию среди спортивных пар на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 11 и 12 февраля.

Все соревнования прошли в дворце спорта «Айсберг». 11 февраля в 19:00 по местному времени (UTC+4) началась короткая программа, а на следующий день в 19:45 — произвольная. В соревнованиях приняли участие 20 спортивных пар. К произвольной программе были допущены лучшие 16 пар по результатам короткой программы.

Медалисты

Соревнование

Интересные факты 
 На XXII зимние Олимпийские игры получили лицензию две французские пары. Однако пара Дарья Попова / Бруно Массо не имеет права выступать на играх, так как Попова ещё не получила французского гражданства. Третья французская пара не квалифицировалась на игры. Также на игры в парном катание имела лицензию Эстония, но в паре Наталья Забияко / Александр Забоев, партнёр не имеет эстонского гражданства и не имеет права выступать за Эстонию на Олимпийских играх. Вторая эстонская пара не квалифицировалась на игры. Дополнительно были из запаса допущены: австрийская пара Мириам Циглер / Северин Кифер и японская пара Наруми Такахаси / Рюити Кихара.

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2014

Ссылки 
 Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014

Олимпийские игры